Михаил Поликарпов:
 Поликарпов, Михаил Алексеевич (?—?) — российский и советский (РККА) офицер, участник Гражданской войны, нач. штаба 5-й армии (1918) .
 Поликарпов, Михаил Аркадьевич (род. 1968) — российский военный историк.